Wurmgraben ist ein Gewässername:

 Wurmgraben (Blenhorster Bach), linker Zufluss des Blenhorster Bachs nach Bad Blenhorst, Gemeinde Balge, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen 
 Wurmgraben (Schwabelbach), linker Zufluss des Schwabelbachs (zur Enns) nach dem Jausenhaus Hinterschwabelbach, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Wurmgraben (Stübmingbach), rechter Zufluss des Stübmingbachs (zum Thörlbach, zur Mürz) vor Pretal, Markt Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Wurmgraben (Wittigbach), linker Zufluss des Wittigbachs vor Zimmern, Stadt Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Wildwurmgraben, linker Oberlauf des Iglseebachs bis oberhalb von Mischelbach, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Wurmbach